Guiorgui Kvirikachvili, (en géorgien : გიორგი კვირიკაშვილი), né le  à Tbilissi, est un homme politique géorgien, membre du parti Rêve géorgien. Il était Premier ministre du  au .

Biographie 

Le , il remet sa démission à la suite de manifestations provoquées par la situation économique et pour exiger son départ à la suite d'un scandale judiciaire.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1967
Naissance à Tbilissi
Naissance en RSS de Géorgie
Premier ministre de Géorgie
Ministre géorgien des Affaires étrangères
Ministre géorgien de l'Économie